Jules Verne (1828–1905) francia író
 Jules Verne, francia gyorsvonat az 1980-as években
hasonló
 Jules Verne-kráter, a Holdon található kráter
 Jules Verne ATV, teherszállító űrhajó
 Jules Verne Egyetem, francia egyetem Pikárdiában, Amiens-ben